Econ ist:

 Econ (Landschaftsökologie), ein Begriff aus der Landschaftsökologie
 Econ Verlag
 als ECON die übliche Bezeichnung des Ausschusses für Wirtschaft und Währung des Europäischen Parlaments